Житловский — фамилия.

Известные носители 
 Житловский, Михаил Жозефович (род. 1952) — советский самбист, мастер спорта международного класса по самбо, мастер спорта по дзюдо, тренер.
 Житловский, Хаим Осипович (1865—1943) — российский политический деятель.